Gaber peut désigner :

Toponymes
en Bulgarie (le nom étant écrit ) :
Gaber, village bulgare de l'obchtina de Krouchari, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Gaber, village bulgare de l'obchtina de Dragoman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).
en Croatie
Gaber, localité située dans la municipalité de Desinić, comitat de Krapina-Zagorje ;

Patronymes
Giorgio Gaber, pseudonyme de Gaberscik compositeur et chanteur italien
George Gaber, percussionniste et batteur de jazz
Karam Gaber (1979-), lutteur égyptien

Homonymie de patronyme

it:Gaber